Stammbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Stammbach, Markt im Landkreis Hof, Bayern
 Stammbach (Wildberg ZH), Quartier von Ehrikon, Gemeinde Wildberg, Bezirk Pfäffikon, Kanton Zürich

Gewässer:
 Stammbach (Fichtenberger Rot), linker Zufluss der Fichtenberger Rot nahe Hohenegarten, Gemeinde Mainhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg; siehe Liste der Zuflüsse der Fichtenberger Rot
 Stammbach (Perlenbach), linker Hauptstrang-Oberlauf des Perlenbachs (zur Schorgast) bis nahe Rindlas, Markt Stammbach, Landkreis Hof, Bayern
 Stammbach (Seelbach), rechter Zufluss des Seelbachs (zur Südschwarzwälder Murg) nach Willaringen, Gemeinde Rickenbach, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg

Stammbach ist der Familienname folgender Personen:
 Eugen Stammbach (1876–1966), deutscher Landschaftsmaler
 Peter Stammbach (* 1937), Schweizer Eishockeyspieler
 Urs Stammbach (* 1939), Schweizer Mathematiker

Siehe auch:
 Haltersstammbach
 Stambach
 Stammbachgraben, rechter Zufluss der Wiese bei Tumringen, Stadt Lörrach, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Stammbachsgraben, rechter Zufluss der dort Röden genannten Röthen bei Mönchröden, Stadt Rödental, Landkreis Coburg, Bayern